

Codici 
 CGM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Camiguin Mambajao (Filippine)

Altro 
 Computer Graphics Metafile – Formato di file per la grafica 2D
 CompuGroup Medical – azienda sviluppatrice e distributrice di soluzioni informatiche in ambito sanitario